Wojciech Maksymilian Żukowski (zm. 1648) – cześnik płocki, podsędek sandomierski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Wojciech Sławomir Żukowski (ur. 1964) – wojewoda lubelski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, poseł na Sejm III Rzeczypospolitej